Corlette ist der Name von

 John C. Corlette (1911–1977), britischer Erzieher und Schulgründer
 Kevin Corlette (* 1960), US-amerikanischer Mathematiker

 Corlette (New South Wales), Ort im Port Stephens Council
 Corlette (Förderhilfsmittel), ein Förderhilfsmittel

Siehe auch:
 Corlett